Cosa nostra, l'organisation mafieuse sicilienne.
 Cosa Nostra, film policier franco-italien de Terence Young sorti le .
Cosa Nostra International, un groupe musical congolais fondé par Juicy.